Hamsa steht für:

 , „fünf“, andere Umschriften Chamsa, Khamsa
 fünfteiliges Hauptwerk des persischen Dichters Nezāmi
 Hand der Fatima, magisches Abwehrmittel im Volksglauben des Mittleren Ostens und Nordafrikas
 den arabischen Buchstaben Hamza (antiquierte Schreibweise)

in der indischen Mythologie:
 Hamsa (Mahabharata), Waffenbruder von Dimbhaka und General von Jarasandha im Mahabharata
 Hamsa (mythischer Vogel), ein weißer Wasservogel, meist Reittier (vahana) Brahmas
 

Siehe auch:
 Hamza (Begriffsklärung)